Il existe plusieurs localités appelées Muggiano :
 Muggiano, un quartier de Milan
 Muggiano, une frazione de La Spezia et Lerici